Kirfel ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Kirfel (* 1943), deutscher Mineraloge und Kristallograph
 Rolf Kirfel (* 1916), deutscher Bildhauer
 Willibald Kirfel (1885–1964), deutscher Indologe